

Cinema 
 Senza colpa! – film del 1915 diretto da Carmine Gallone
 Senza colpa – film del 1921 diretto da Gustavo Serena

Letteratura 
 Senza colpa (Time Bomb) – romanzo di Jonathan Kellerman del 1990
 Senza colpa – romanzo di Felice Cimatti del 2010

Pagine correlate 
 Chi è senza colpa (The Drop) – film di Michaël R. Roskam del 2014